Machias kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Machias (Maine)
Lime Lake-Machias (New York)
Machias (Washington)